Катастрофа DC-10 в Антарктиде (также известная как Катастрофа на Эребусе) — крупная авиационная катастрофа, произошедшая 28 ноября 1979 года. Авиалайнер McDonnell Douglas DC-10-30 авиакомпании Air New Zealand выполнял экскурсионный рейс TE 901 по маршруту Окленд—Крайстчерч—Окленд (через Антарктиду), но через 5 часов и 32 минуты после взлёта врезался в склон горы Эребус и разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 257 человек — 237 пассажиров и 20 членов экипажа.

Катастрофа рейса 901 остаётся крупнейшей в истории новозеландской авиации.

Первоначальное расследование причин катастрофы показало, что она произошла из-за ошибки пилотов. По общим требованиям была создана специальная комиссия, которая занялась углублённым расследованием. Окончательной причиной катастрофы был назван неверный план полёта, в результате которого самолёт сбился с курса и столкнулся с горой Эребус, которая находилась в 44 километрах к востоку от заданного маршрута.

Сведения о рейсе 901

Самолёт 
McDonnell Douglas DC-10-30 (регистрационный номер ZK-NZP, заводской 46910, серийный 182) был выпущен в 1974 году (первый полёт совершил 8 ноября). 13 декабря того же года был передан авиакомпании Air New Zealand (стал 4-м из 8 DC-10 в её авиапарке). Оснащён тремя турбовентиляторными двигателями General Electric CF6-50C2. На день катастрофы налетал 20 763 часа.

Экипаж и пассажиры 
Самолётом управлял опытный экипаж, состав которого был таким:

 Командир воздушного судна (КВС) — 45-летний Томас Дж. Коллинс (). Налетал 11 151 час, 2782 из них на McDonnell Douglas DC-10.
 Второй пилот — 37-летний Грегори М. Кассин (). Налетал 7934 часа, 1361 из них на McDonnell Douglas DC-10.
 Бортинженер — 40-летний Гордон Б. Брукс (). Налетал 10 668 часов, свыше 3000 из них на McDonnell Douglas DC-10. Известен тем, что 23 декабря 1978 года, будучи в составе экипажа рейса TE-103 Нанди—Окленд, принимал участие в спасении Cessna 188.
 Сменный второй пилот — 39-летний Грэм Н. Лукас ().
 Сменный бортинженер — 44-летний Николас Дж. Молоуни (). Налетал 6468 часов, свыше 1700 из них на McDonnell Douglas DC-10.

В салоне самолёта работали 15 бортпроводников:
 Грэм Л. Кэйтер (),
 Элизабет М. Карр-Смит (),
 Дайен Киннан (),
 Джеймс Ч. Льюис (),
 Рой У. Макферсон (),
 Сюзэнн М. Маринович (),
 Брюс Р. Максвелл (),
 Катрина М. Дж. Моррисон (),
 Дэвид Б. Сикельмор (),
 Стивен Дж. Симмонс (),
 Мария-Тереза Вулферт (),
 Дэвид Дж. Беннетт (),
 Мартин Дж. Коллинс (),
 Майкл Дж. Финлэй (),
 Рассел М. Скотт ().

Всего на борту самолёта находились 257 человек — 237 пассажиров и 20 членов экипажа.

Антарктические экскурсии 
Подобные экскурсионные полёты авиакомпания Air New Zealand проводила с 1977 по 1979 годы. Самолёт с экскурсантами и гидом вылетал из аэропорта Окленда и, достигнув побережья Антарктиды, снижался у пролива Мак-Мёрдо. Гид вёл экскурсию, а пассажиры могли любоваться антарктическими ландшафтами. По окончании авиаэкскурсии протяжённостью 8630 километров самолёт возвращался назад в Окленд. Стоимость одного экскурсионного билета (в 1979 году) составляла 359 новозеландских долларов.

Для антарктических полётов Air New Zealand использовала 1 из 8 своих DC-10. Самолёт, как правило, заполняли, оставляя пустыми 15% пассажирских кресел. Это позволяло пассажирам комфортнее перемещаться по салону и пользоваться иллюминаторами.

Хронология событий 

9 ноября 1979 года (за 19 дней до катастрофы) КВС Коллинс и второй пилот Кассин прибыли на организационное заседание, на котором определялся маршрут рейса TE 901. Для Коллинса и Кассина это был первый рейс в Антарктиду. Но несмотря на это, организаторы рейса решили назначить именно их, поскольку оба пилота были опытными, и считали, что этот рейс для них будет простым. Также на встрече присутствовал Лесли Симпсон (), бывший командиром того же самого рейса 14 ноября.

28 ноября рейс TE 901 вылетел из аэропорта Окленда в 07:17 NZST и через 11 часов должен был прибыть в аэропорт Крайстчерча. Далее должна была следовать дозаправка и возвращение в Окленд около 21:00. На его борту находились 20 членов экипажа и 237 пассажиров. Гидом на рейсе TE 901 был 52-летний .

Где-то ближе к 12:40 рейс 901 пролетал над островом Росса (Антарктида). До острова Росса полет проходил в визуальных метеорологических условиях. После пролета острова Росса на высоте 4800 метров появились облака. КВС принял решение снижать самолёт «двумя орбитами» в районе разрыва облачности до высоты 470 метров, чтобы следовать через полярную станцию Мак-Мёрдо.

В процессе снижения лайнер отклонился от курса на восток. Сразу после занятия высоты 470 метров в кабине экипажа сработал сигнал системы предупреждения об опасном сближении с землей (GPWS).

Командир дал двигателям взлётный режим и потянул штурвал на себя, но в 12:49 NZST рейс TE 901 врезался в склон горы Эребус (Антарктида) на высоте 447 метров над уровнем моря. Удар был такой силы, что лайнер полностью разрушился на мелкие обломки (за исключением хвостовой и центральной частей), а в обломках центральной части возникло возгорание. Все 257 человек на борту самолёта погибли.

Расследование 
Расследование причин катастрофы рейса TE 901 проводила новозеландская комиссия во главе со следователем .

Окончательный отчёт расследования был опубликован 12 июня 1980 года.

Согласно отчёту, основной причиной катастрофы стали ошибки пилотов: снижение ниже безопасной высоты полётов в условиях плохой видимости. Однако под давлением общественности правительство Новой Зеландии организовало дополнительное расследование, которое провёл судья Петер Махон.

В ходе расследований выяснилось, что утвержденный план полёта предполагал, что маршрут должен пролегать от мыса Халлетт до всенаправленного маяка (NDB) Мак-Мёрдо. Этот маршрут проходил непосредственно над 3800-метровым пиком горы Эребус. Однако из-за опечатки в географических координатах план полёта, который использовался во всех предыдущих экскурсионных полётах, отличался от утверждённого и проходил примерно в 43 километрах западнее Эребуса. Такой же план был представлен экипажу командира Коллинса на брифинге перед полётом. Накануне вылета авиакомпания была проинформирована о навигационной ошибке КВС предыдущего рейса. В план полёта были внесены изменения, но экипажу об этом не сообщили. После этих изменений маршрут проходил не в стороне от горы, как думал экипаж, а над её вершиной.

Фотографии, сделанные во время предыдущих полётов, в том числе напечатанные в рекламных буклетах авиакомпании, доказывают, что снижение ниже безопасной высоты полётов практиковалось и раньше. Это было запрещено, но так как маршрут обычно проходил над проливом Мак-Мёрдо, не представляло большой опасности. Авиадиспетчер на базе Мак-Мёрдо не знал об изменении маршрута, поэтому дал разрешение на снижение при наличии условий для визуального полёта.

По фотографиям, сделанным пассажирами за несколько секунд до столкновения, видно, что полёт проходил ниже облаков, а видимость превышала 10 километров. Другие комиссии, расследовавшие причины катастрофы, предположили, что белые облака сливались с белым склоном горы, создавая иллюзию, из-за которой невозможно было правильно определить линию горизонта. Запись речевого самописца показывает, что экипаж считал, что видит перед собой ледник Росса, а Эребус находится в нескольких десятках километров в стороне.

Сигнал системы предупреждения об опасном сближении с землёй (GPWS) сработал вовремя, но экипаж не успел набрать высоту.

Примечания

Ссылки 
 Описание катастрофы на Aviation Safety Network
 Окончательный отчёт расследования
 Air New Zealand Flight 901 CVR Transcript
 

События 28 ноября
Ноябрь 1979 года
1979 год в Антарктиде
1979 год в Новой Зеландии
Авиационные происшествия с McDonnell Douglas DC-10
Авиационные происшествия в Антарктиде
Авиационные происшествия Air New Zealand
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте
Умершие в Антарктиде
Авиационные происшествия 1979 года
Новая Зеландия в Антарктике